Ayo ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Ayọ (* 1980), deutsche Soul-Sängerin
 Félix Ayo (* 1933), italienischer Violinist
 Joseph Ayo Babalola (1904–1959), nigerianischer Evangelist

Siehe auch:
 Aya